Макогін:

 Макогін — спеціальне дерев'яне начиння у вигляді невеличкої булави для перетирання різноманітних продуктів харчування

Прізвище 

 Макогон Анатолій Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макогін Ганна Володимирівна — директор Великогрибовицької ЗОШ Жовківського району (Львівська область), заслужений працівник освіти України
 Макогін Яків (* 1880 — † 1956) — українсько-американський військовий, громадський діяч і меценат

Див. також 

 Макогон (значення)

Примітки